Хоја Дурасно има више значења:

 Хоја Дурасно (Консепсион Папало), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Хоја Дурасно (Кујамекалко Виља де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику